Die westdeutsche Fußballmeisterschaft 1919/20 war der 13. vom Westdeutschen Spiel-Verband organisierte Wettbewerb. Sieger wurde der VfTuR München-Gladbach. In der Endrunde um die deutsche Meisterschaft erreichten die Gladbacher das Viertelfinale.

Nachdem während des Ersten Weltkrieges keine Meisterschaft ausgespielt wurde, wurden zur Saison 1919/20 acht Kreisligen eingerichtet, deren Meister im K.-o.-System den Westdeutschen Meister ermittelten.

Kreismeisterschaften

Rheinischer Südkreis

Rheinischer Westkreis 

Da die Meisterschaft zu spät beendet wurde, spielten die vier erstplatzierten im K.-o.-System den Endrundenvertreter aus. Im Endspiel setzten sich die Dürener mit 2:1 gegen den VfTuR München-Gladbach durch. Dennoch nahm München-Gladbach an der Endrunde teil.

Rheinischer Nordkreis

Kreis Berg/Mark

Ruhr-Emscher-Kreis

Kreis Westfalen 

Aufgrund von Verkehrsschwierigkeiten konnte die Runde nicht beendet werden.

Kreis Hessen-Hannover

Kreis Lahn-Sieg 
Aufgrund von Verkehrsschwierigkeiten konnte die Saison nicht beendet werden. Meister wurde der Siegener SV 07, an der Endrunde nahm jedoch Jahn Siegen teil.

Endrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Siehe auch 
 Deutsche Fußballmeisterschaft 1919/20
 Norddeutsche Fußballmeisterschaft 1919/20
 Süddeutsche Fußballmeisterschaft 1919/20

Literatur 
 
 

1919
Fußballsaison 1919/20